Dispo steht für:

 Dispositionskredit, ein Überziehungskredit eines Kreditinstituts
 Tagesdisposition, eine Tagesübersicht bei Filmdreharbeiten
 Dispo (Zeitschrift), eine in Wien verlegte Fachzeitschrift für Logistik
 Materialdisposition, eine Aufgabe der Arbeitsvorbereitung
 Disposition (Wirtschaft)